Nephilim, les géants de la Bible ;
 Nephilim, le jeu de rôle ;
 Fields of the Nephilim, The Nephilim ou Nefilim, groupe de rock gothique britannique.
 Nephilim (chanson), single du groupe de J-rock, Abingdon Boys School.
 Nephilim, est le titre du troisième album de la chanteuse britannique Ebony Bones.
Nephilim : le chant de la terre, saga fantastique d'Isabelle Collet et David Collet